Конституция Сан-Томе и Принсипи () — правовая основа Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи.

Впервые была принята 5 ноября 1975 года. В 1980, 1987 и 1990 годах были внесены изменения в конституцию.

Правовая система Сан-Томе и Принсипи входит в рома-но-германскую систему и следует в целом португальскому образцу. Основные кодексы унаследованы от бывшей метрополии. Определённую роль, особенно у сельского населения, играет обычное африканское право.

Текст действующей Конституции был принят Национальным собранием страны 25 Января 2003 года и опубликован в СМИ 29 Января 2003 года.

См. также 
 Список действующих конституций

Примечания

Ссылки 
 Текст конституции (на порт.)

Сан-Томе и Принсипи
Сан-Томе и Принсипи